Pezenne : prénom féminin désuet
 Sainte Pezenne (sans tiret) est une sainte d'origine espagnole, nommée aussi Sainte Pexine (Sancta Pexina en latin).
 Sainte-Pezenne (avec tiret) est une ancienne commune devenue aujourd'hui quartier de Niort, et qui doit son nom à la sainte d'origine espagnole : Sainte Pezenne